Церера — римська богиня родючості.
 Церера — карликова планета Сонячної системи.
 Церера () — гірська вершина на архіпелазі Свальбард.

Див. також 
 Серес